Bezigheden:
 Bier tappen, het vullen van een glas met bier
 het vertellen van moppen; zie Mop (taal)
 een metaalbewerkingstechniek om schroefdraad te snijden; zie Draadtap
 het afluisteren van telefoongesprekken of andere elektronische communicatie; zie Telefoontap
 een bepaalde manier van dansen; zie Tapdansen
 Two-hand tapping, ook wel 'tappen' genoemd, een specifieke gitaartechniek

Geografisch:
 Tappen (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota

Zie ook 
 Aftappen